Амфитрион (пьеса Мольера)
 Амфитрион (пьеса Клейста)
 Амфитрионы — комедия Луиша де Камоэнса